Gefährliches Schweigen steht für:

 Tatort: Gefährliches Schweigen, deutscher Kriminalfilm von 2004 aus der Reihe Tatort (Folge 570)
 Lena Fauch: Gefährliches Schweigen, Folge der ZDF-Krimiserie Lena Fauch von 2013
 Gefährliches Schweigen (2010), Folge 206 der Fernsehserie Küstenwache, siehe Küstenwache (Fernsehserie)/Episodenliste #Staffel 14
 Gefährliches Schweigen (Roman), Kriminalroman von Karin Bachmann